Чака або Шака — засновник та перший правитель (інкосі) країни зулусів — КваЗулу. В період мфекане зміг розширити вплив і території зулусів, використовуючи мобільне військо імпи, озброєне короткими асегаями — іклва.
 Чака Хан — американська вокалістка, автор текстів.
 1246 Чака — астероїд головного поясу, відкритий 23 липня 1932 року.
 Чака — село у Словаччині, Нітранський край, округ Левіце.
 Чака-Тиш — гора в Криму.

 Чака — мовою американських індіанців — облиш, годі вже, або досить.
 Чака — або (Chuck — Чак) американське ім'я — англ. вільна людина, чол. форма, на думку філологів, — видозмінене Чарльз.(?).
 Чака — узбекською мовою — (чақа) — невелика рана, або діалектом — сире оленяче мя'со.
 Чака — ім'я вигаданого мавпоподібного персонажу з комедійного кінофільму «Загублений світ» (США, 2009), який допомагає головним героям: професору, його асистентці та гіду вибиратися з небезпек невідомого світу, населеного динозаврами, людиноподібними приматами та іншими химерними істотами, потрапивши до якого через часову вирву, головні герої шукають дорогу до дому.